Sezóna 1995/1996 byla 5. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým HC Dynamo Moskva. V tomto ročníku se mohly naposledy účastnit i zahraniční týmy.

Základní část

Západní konference

Východní konference

Druhá fáze

Finálová skupina 

 Čísla v závorkách znamenají bonusové body z první fáze.

Skupina o umístění 

 Čísla v závorkách znamenají bonusové body z první fáze.

Play off

Osmifinále 
 Lada Togliatti – Torpedo Nižnij Novgorod 2:1 (5:8, 3:2, 9:1)
 HC Dynamo Moskva – HC CSKA Moskva 2:1 (3:2 P, 2:4, 3:1)
 Avangard Omsk – HC Spartak Moskva 1:2 (0:2, 4:1, 2:3 SN)
 Salavat Julajev Ufa – Krystall Elektrostal 2:0 (4:2, 4:1)
 Metallurg Magnitogorsk – Molot Perm 2:0 (4:2, 3:1)
 Torpedo Jaroslavl – Gazovik Ťumeň 1:2 (4:3, 2:3, 2:5)
 Ak Bars Kazaň – SKA Petrohrad 2:0 (4:2, 3:0)
 Krystall Elektrostal – Severstal Čerepovec 0:2 (3:4, 1:6)

Čtvrtfinále 
 Lada Togliatti – Severstal Čerepovec 2:0 (4:2, 4:2)
 HC Dynamo Moskva – Ak Bars Kazaň 2:1 (0:1 SN, 3:2, 5:3)
 Gazovik Ťumeň – HC Spartak Moskva 2:0 (4:3 SN, 4:1)
 Salavat Julajev Ufa – Metallurg Magnitogorsk 0:2 (1:5, 3:4)

Semifinále 
 Lada Togliatti – Metallurg Magnitogorsk 0:2 (2:3, 0:3)
 HC Dynamo Moskva – Gazovik Ťumeň 2:1 (1:7, 3:2, 2:0)

Finále 
 HC Dynamo Moskva – Metallurg Magnitogorsk 3:1 (2:1 P, 4:1, 2:3, 6:3)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1995
Lední hokej v roce 1996